Adelshausen ist der Name folgender Orte:

 Adelshausen (Karlskron), Ortsteil der Gemeinde Karlskron, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Adelshausen (Melsungen), Stadtteil von Melsungen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Adelshausen (Weil), Ortsteil der Gemeinde Weil, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern

Siehe auch:
 Adelhausen
 Adelshaus
 Adelzhausen